Pandemonium (Pandæmonium) – stolica piekła, pałac w poemacie Raj utracony Johna Miltona 
 Pandemonium – polska grupa muzyczna, grająca muzykę metalową
 Pandemonium – album kompilacyjny tajwańskiej grupy Chthonic
 Pandemonium (Pandæmonium) – album studyjny brytyjskiej grupy Killing Joke
 Pandemonium – album studyjny amerykańskiej grupy The Time
 Pandemonium – album studyjny amerykańskiej grupy Cavalera Conspiracy
 Pandemonium! – gra video wydana w 1996 roku przez Crystal Dynamics